Шимерой — гора в Веденском районе Чечни